

Посилання 

Міжнародні рейтинги